de Cambrai steht für:
 Jacques de Cambrai (* 1220), französischer Troubadour
 Rogeret de Cambrai (um 1250), französischer Troubadour